Pekalipan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pekalipan, distrikt, Jawa Barat, 
 Kelurahan Pekalipan, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar